Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l'édition 2022 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 27 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Contexte 
À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les joueurs russes et biélorusses sont bannis du tournoi par la fédération britannique de tennis. En réponse à cette mesure, la WTA décide de ne pas accorder au tournoi de points de classement.

De ce fait, on note l'exclusion des joueuses Aryna Sabalenka, Daria Kasatkina, Victoria Azarenka, Veronika Kudermetova, Ekaterina Alexandrova, Liudmila Samsonova, Aliaksandra Sasnovich, Varvara Gracheva, Anastasia Potapova, Anna Kalinskaya et Anastasia Pavlyuchenkova.

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Sofia Kenin et Madison Keys, de la Canadienne Leylah Fernandez, de la Chinoise Wang Xinyu, de la Croate Ana Konjuh, de l'Égyptienne Mayar Sherif, de la Japonaise Naomi Osaka, de la Monténégrine Danka Kovinić, de la Roumaine Jaqueline Cristian, de la Tchèque Markéta Vondroušová et de l'Ukrainienne Elina Svitolina.

Elles sont respectivement remplacées par Ylena In-Albon, Coco Vandeweghe (), Mihaela Buzărnescu, Yuan Yue (LL), Lesia Tsurenko, Laura Pigossi, Bernarda Pera, Lesley Pattinama-Kerkhove (LL), Irina Maria Bara, Aleksandra Krunić et Rebecca Marino.

Pendant le tournoi 
On note le retour à la compétition de l'Américaine Serena Williams qui, à 40 ans, n'a plus joué en simple sur le circuit depuis l'édition 2021 de Wimbledon. Elle est éliminée par Harmony Tan dès le premier tour au terme d'un match long de . À l'issue du tournoi, l'Américaine disparait du classement WTA, pour la première fois depuis le début de sa carrière, commencée en 1997.

En disputant son  tournoi du Grand Chelem consécutif (série débutée à l'Open d'Australie 2007), Alizé Cornet égale le record de la plus longue série de l'ère Open, établi par Ai Sugiyama.

En battant au premier tour Jana Fett, la numéro 1 mondiale Iga Świątek remporte son  match consécutif et améliore le record de matchs consécutifs remportés au  siècle qu'elle détenait à égalité avec Venus Williams.

Vainqueure la semaine passée du Bad Homburg, la  mondiale Caroline Garcia poursuit sur sa lancée et s'offre au  tour la  mondiale et gagnante de la dernière édition de l'US Open, Emma Raducanu.

En s'inclinant au deuxième tour face à Simona Halep, la Belge de 36 ans Kirsten Flipkens, demi-finaliste à Wimbledon en 2013, a disputé le dernier match de sa carrière en simple. Elle continue en revanche sa carrière en se concentrant sur le double.

Pour la première fois en Grand Chelem depuis l'Open d'Australie 2009, quatre Françaises se sont qualifiés pour le troisième tour d'un Majeur (une première à Wimbledon depuis 2004).

La Française Alizé Cornet ( mondiale) fait sensation en battant au troisième tour la numéro 1 mondiale Iga Świątek et met ainsi fin à sa série de 37 victoires consécutives. Elle est la seule joueuse française à être parvenue à éliminer la leader du classement en Grand Chelem depuis 2010. C'est la deuxième fois qu'elle se hisse en deuxième semaine du Majeur londonien, après l'édition 2014.

Avec les victoires au troisième tour de Caroline Garcia, Harmony Tan et Alizé Cornet, trois Françaises se qualifient pour les huitièmes de finale. Cette performance tricolore n'était plus arrivée en Grand Chelem depuis Roland Garros 2017 (Kristina Mladenovic, Caroline Garcia et Alizé Cornet), et à Wimbledon depuis 2005 (Amélie Mauresmo, Mary Pierce et Nathalie Dechy).

La numéro 2 mondiale Ons Jabeur se hisse pour la première fois de sa carrière en finale d'un tournoi du Grand Chelem en battant Tatjana Maria, qui, comme son adversaire, disputait sa première demi-finale en Majeur. Elle devient ainsi la première joueuse tunisienne et la première joueuse africaine à atteindre ce stade de la compétition dans un tournoi de cette catégorie.

Elena Rybakina se qualifie, elle aussi, pour la première fois de sa carrière en finale d'un Majeur. D'origine russe mais naturalisée en 2018, elle devient la première joueuse kazakh à se qualifier pour la finale d'un tournoi du Grand Chelem.

Lauréate 
La Kazakh Elena Rybakina est sacrée vainqueure après sa victoire en finale sur la numéro 2 mondiale Ons Jabeur. Elle remporte ainsi le  titre de sa carrière en simple, le  en Grand Chelem. À 23 ans, elle devient non seulement la première Kazakh de l'histoire à remporter un tournoi du Grand Chelem mais également la plus jeune joueuse à remporter ce titre depuis Petra Kvitová en 2011 (21 ans).

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Tournoi de qualification du simple dames du tournoi de Wimbledon 2022

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Tableau sur le site du tournoi

2022
Wimbledon Simple dames
Tournoi de Wimbledon 2022